Lindmark är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 3311 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lindmark

 Alvar Lindmark (1917–1975), svensk företagsgrundare och teknisk uppfinnare
 August Lindmark (1864–1946), svensk kommunalpolitiker och skomakare
 Carl Lindmark (1880–1959), svensk lantbrukare 
 Carl Adam Lindmark (1860–1942), murmästare
 Carl Gustaf Lindmark (1826–1892), svensk sjömilitär och riksdagsledamot
 Carl Otto Lindmark (1830–1901), svensk skådespelare och teaterdirektör 
 Charlotte Lindmark (1819–1858), svensk skådespelare och ballerina 
 Edmund Lindmark (1894–1968), svensk gymnast och simhoppare 
 Ewald Lindmark (1885–1944), svensk hemmansägare och politiker (högern) 
 Gunnar Lindmark (1876–1962), svensk indstriman, VD för Scania-Vabis. Bror till Tore Lindmark 
 Hanna Lindmark (1860–1941), svensk entreprenör 
 John Lindmark (1792–1868), svenskamerikansk företagare
 Kenneth Lindmark (1949–2019), svensk militär
 Knut Lindmark (1838–1892), svensk ingenjör. Farbror till Tore Lindmark. 
 Leif Lindmark (född 1946), svensk professor i företagsekonomi 
 Nils Lindmark (1880–1926), svensk direktör  
 Peter Lindmark, (född 1956), svensk ishockeyspelare 
 Peter Lindmark (regissör) (född 1967), svensk regissör och manusförfattare 
 Stig Lindmark (1936–2012), svensk travtränare 
 Tore Lindmark (1872–1956), svensk ingenjör, rektor för Kungliga Tekniska högskolan
 Zakarias Lindmark (1833–1893), svensk lantbrukare, folkskollärare och predikant
 Örjan Lindmark (född 1967), ishockeyspelare

Källor

Svenska efternamn